En attendant le bonheur (Heremakono), film franco-mauritanien de Abderrahmane Sissako
 En attendant le bonheur, court-métrage français de Harry Cleven.